Aristobulos () ist der Name folgender Personen:

 Aristobulos von Kassandreia († nach 301 v. Chr.), griechischer Historiker
 Aristobulos (Philosoph) († um 160 v. Chr.), hellenistischer jüdischer Philosoph
 Aristobulos I. († 104/103 v. Chr.), jüdischer König 104 v. Chr. bis 103 v. Chr.
 Aristobulos II. (um 100 v. Chr.–49 v. Chr.), jüdischer König 67 v. Chr. bis 63 v. Chr.
 Aristobulos (Bruder der Mariamne) (um 53 v. Chr.–36 v. Chr.), jüdischer Hoherpriester
 Aristobulos (Sohn des Herodes) (um 35 v. Chr.–7 v. Chr.), Sohn von Herodes dem Großen
 Aristobulos der Jüngere († nach 44), Enkel von Herodes dem Großen
 Aristobulos (Sohn des Herodes von Chalkis) (um 5–nach 72), König von Kleinarmenien 54 bis um 72